Pest (ziekte), een ziekte
 Pest (comitaat), een bestuurslaag in Midden- en Noord-Hongarije
 Pest (stadsdeel), een van de drie stadsdelen waaruit de Hongaarse hoofdstad Boedapest ontstond
 PEST- of STEP-analyse, een bedrijfskundig model
 Pestbestrijding, een methode ter bestrijding van ongewenste gedierte
 Pestbestrijding (slakkenkweek), de strijd van een slakkenkweker tegen ongewenste gedierte

Zie ook 
 Amerikaanse vogelkers (bospest)

 Varkenspest
 Vogelpest

 Waterpest